Sarpaneva est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1970), horloger finlandais
Timo Sarpaneva (1926-2006), sculpteur et designer finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois